Möllers ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Alfred Möllers (1883–1969), deutscher Jurist, Manager und Politiker (DNVP)
 Bernhard Möllers (1878–1945), deutscher Sanitätsoffizier, Bakteriologe und Hygieniker
 Christoph Möllers (* 1969), deutscher Rechtswissenschaftler
 Franz-Josef Möllers (* 1946), deutscher Landwirt und ehem. Funktionär in Landwirtschaftsverbänden
 Heiner Möllers (* 1965), deutscher Offizier und Militärhistoriker
 Karl Möllers (* 1953), deutscher Kunstmaler
 Lena Möllers (* 1990), deutsche Volleyball-Nationalspielerin
 Raphael Möllers (* 1985), deutscher Volleyballspieler
 Ria Möllers (* 1996), deutsche Leichtathletin
 Thomas M. J. Möllers (* 1962), deutscher Rechtswissenschaftler
 Wilhelm Möllers (1898–1970), deutscher kommunistischer Politiker

Siehe auch 
 Möller (Begriffsklärung)

Familienname
Deutscher Personenname